Chaves nebo Chavez může být:

příjmení
 Edvaldo Oliveira Chaves (* 1958), brazilský fotbalista
 Esteban Chaves (* 1990), kolumbijský cyklista
 Frederico Chaves Guedes (* 1983), brazilský fotbalista
 José Carlos Chaves (* 1958), kostarický fotbalista
 Manuel Chaves González (* 1945), španělský politik
 Pedro Chaves (* 1965), portugalský automobilový závodník
 Richard Chaves (* 1951), americký herec
 César Chávez (1927–1993), americký odborář
 Gregorio Rosa Chávez (* 1942), salvadorský kardinál
 Hugo Chávez (1954–2013), venezuelský prezident
 Jorge Chávez (1887–1910), peruánský aviatik
 Pascual Chávez Villanueva (* 1947), mexický teolog 

v geografii
 Chaves (Brazílie), město
 Chaves (Portugalsko), město

 další významy
 GD Chaves, portugalský fotbalový klub